Лихово — название населённых пунктов.

Россия 
 Лихово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Лихово — деревня в Псковском районе Псковской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Лихово — исчезнувшее село в Советском районе.

Украина 
 Лихово — село в Нововодолажском районе Харьковской области.